Petrowitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Petrowitsch (* 1968), österreichischer Minderheitenrechtler, Künstler und Kurator
 Peter Petrowitsch (1715–1719), Kronprinz von Russland